«(I Just Wanna) B with U» (en español: «Yo solo quiero estar contigo») fue el primer sencillo de la  banda de Reino Unido Transvision Vamp proveniente de su álbum de 1991 Little Magnets Versus the Bubble of Babbleen. Fue también el primero de sus sencillos en ser coescrito por Wendy James. Después de un descanso de dos años desde su anterior sencillo "Born to Be Sold", este nuevo trabajo funcionó mal en el Reino Unido singles donde solo logró llegar al número #30. En Australia llegó al  #16.

La canción fue lanzada en varias versiones y formatos por todo el mundo, en la letra, la cantante proclama que está feliz de ser mala y de ser un problema para la autoridad.

Pistas 
 7" vinilo y casete sencillo (TVV 10 / TVVC 10) 
 «(I Just Wanna) B with U» (7" Versión) - 4:21
 «Swamp Thang» - 3:48
 «Straight Thru Your Head» - 2:41
 12" vinilo (TVVT 10 / TVVTG 10) 
 «(I Just Wanna) B with U» (The Nightripper Mix) - 4:53
 «Swamp Thang» - 3:48
 «Straight Thru Your Head» - 2:41
 «Punky Says» *
 () Exclusivo para la edición limitada gatefold 12"  (TVVTG10).
 CD sencillo (DTVVT 10) 
 «(I Just Wanna) B with U» (7" Versión) - 4:21
 «(I Just Wanna) B with U» (The Nightripper Mix) - 4:53
 «Swamp Thang» - 3:48
 «Straight Thru Your Head» - 2:41
 "(I Just Wanna) B with U" está mal escrito " Be" with U en la parte trasera.
 US 12" vinilo (MCA12 54233) 
 «(I Just Wanna) B with U» (The Nightripper Mix) - 4:53
 «(I Just Wanna) B with U» (Alternative 12" Mix) - 5:56
 «Trash City» (Live) - 5:14
 «Tell That Girl To Shut Up» (Live) - 3:12
 «Sex Kick» (Live) - 6:17
 «I Want Your Love» (Live) - 3:40
 US CD sencillo (MCADS 54113) 
 «(I Just Wanna) B with U» (Álbum Versión) - 4:25
 «Trash City» (Live) - 5:14
 «Tell That Girl To Shut Up» (Live) - 3:12
 «Sex Kick» (Live) - 6:17
 «I Want Your Love» (Live) - 3:40
 «(I Just Wanna) B with U» (12" Versión) - 4:53 *
 US promo CD sencillos (CD45-1586 / CD45-1673) 
 «(I Just Wanna) B with U» (Álbum Versión) - 4:25
 «(I Just Wanna) B with U» (Alternative Single Mix) - 4:24
 «(I Just Wanna) B with U» (Nightripper Mix) - 4:53
 «(I Just Wanna) B with U» (Alternative 12" Mix) - 5:56
 «(I Just Wanna) B with U» (Club Mix) - 6:26
 «(I Just Wanna) B with U» (Dub Mix) - 5:13

Posicionamiento

Referencias

Enlaces externos 
 Worldwide releases

Canciones de 1990
Sencillos de 1991
Sencillos de MCA Records
Canciones en inglés